De XIII Island Games blev holdt i Åland, Finland fra 27. juni til 4. juli 2009. Der var 25 ø-hold tilmeldt og de konkurrerede i 15 forskellige sportsgrene. Færøerne vandt Island Games 2009 med 34 guld medaljer, 23 sølv og 24 bronse.

Deltagende lande eller øer 
24 øer eller øgrupper konkurrede under 2009 Island Games. Disse var:

Prince Edvard Island meldte afbud til Island Games 2009, da de ikke fik finansiering fra de lokale myndigheder. Efterfølgende meldte de sig ud af International Island Games Association.

Medaljestatistik

Idrætsgrene

Referencer 

2009
Færøerne
Ålandsøerne
Sport i 2009